Давид Алексеевич Кардашов (1903 — 1988) — советский учёный; специалист в области создания полимерных клеев.

Биография 
Окончил Московский химико-технологический техникум (1926).

Работал лаборантом в НИТИ, затем ом-исследователем завода «Динамо», инженером-химиком научно-исследовательской лаборатории «Барклан» МИХМ. С 1935 г. работал во Всероссийском НИИ авиационных материалов, где прошёл путь от инженера до начальника лаборатории «Клеи и технология склеивания».

Научная деятельность 
В 1964 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук.

Под его руководством впервые были разработаны уникальные клеи, в том числе плёночные и конструкционного назначения; организовано их промышленное производство. Создал более 60 марок клеев: ВК-9, ВК-3, ВК-32-200, ВК-25, ВК-31, применяющихся при создании всех самолётов и вертолётов.

Автор более 100 научных трудов; его монография «Синтетические клеи» переведена на многие языки и служит настольной книгой нескольких поколений специалистов, занимающихся разработкой и применением клеев.

Награды 
 Орден Красной Звезды,
 Орден Трудового Красного Знамени,
 медали.

Примечания

Ссылки